Domchor steht für

 Aachener Domchor
 Staats- und Domchor Berlin
 Braunschweiger Domchor, siehe Braunschweiger Domsingschule
 Bremer Domchor
 Domchor Fulda
 Hannoverscher Domchor, siehe Hannoverscher Schlosskirchenchor
 Domchor Hildesheim, siehe Dommusik Hildesheim
 Kölner Domchor
 Mainzer Domchor
 Paderborner Domchor

Siehe auch
 Regensburger Domspatzen
 Domsingschule Stuttgart